Регуляризация:

 Регуляризация (физика)
 Регуляризация (математика)
 Регуляризация (масонство) - ритуальный акт возвращения в лоно Регулярного масонства